Das Virginia Slims of Houston 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 21. bis 27. März 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Houston